Carstensen är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ebba Carstensen
 Fritze Carstensen
 Georg Carstensen
 Gustav Carstensen
 Johannes Peter Carstensen
 Peter Harry Carstensen

Se även 

 Carstens